Molekulska formula -{C11H12O4}- se može odnositi na:

 3,4-Dimetoksicinaminska kiselina
 6-Metoksimelein
 Etil kafeat
 Makrofominska kiselina
 Sinapaldehid